Das Verb texten bezeichnet das Verfassen kurzer Gebrauchstexte:
 SMS, siehe Short Message Service
 die Tätigkeit eines Texters
 umgangssprachlich: langweilig daherreden, Monologe halten; häufiger in den Zusammensetzungen volltexten und zutexten; siehe Geschwafel

Siehe auch: